

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martis“ beginnt.

Martis 



 Martis, Shelton (* 1982), niederländischer Fußballspieler (Niederländische Antillen)

Martisa 
 Martišauskas, Virginijus (1946–2015), litauischer Politiker und Journalist

Martiss 
 Martissowa, Julija Wiktorowna (* 1976), russische Radrennfahrerin